

Краснополянське сільське поселення — сільське поселення, Байкаловський район, Свердловська область
 Краснополянське сільське поселення — сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область